Ива́н Замя́тин:
 Замятин, Иван — гренадер Преображенского полка, принявший участие в дворцовом перевороте и возведении на престол императрицы Елизаветы Петровны 25 ноября 1741 года; лейб-кампанец.
 Замятин, Иван Алексеевич — российский менеджер. Генеральный директор ООО «Завод электросварочного оборудования „Искра“».
 Замятин, Иван Петрович (1913—2003) — советский лётчик военно-морской авиации, подполковник. Герой Советского Союза (1949).